Mebold ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Peter Mebold (1942–2001), deutscher Orgelbauer
 Karl August Mebold (1798–1854), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Meebold